Newton OS — операционная система для Apple Newton PDA, который выпускался компанией Apple в 1993—1997 годах. Newton OS была полностью написана на C++. Отличалась низким потреблением электроэнергии и продуктивным использованием доступной оперативной памяти, подобно оригинальному Apple Macintosh, большинство приложений были встроенными в ROM — память Ньютона, и экономили тем самым DRAM и флеш-память для пользовательских приложений.

Версии 

Операционные системы Apple
Программное обеспечение, написанное на C++
Графический интерфейс пользователя
Программы, разработка которых прекращена
Операционные системы на основе микроядер
Операционные системы ARM